Залиман — название населённых пунктов.

Россия 
 Залиман — село в Богучарском районе Воронежской области.

Украина 
 Залиман — село в Кременском районе Луганской области.
 Залиман — село в Балаклейском районе Харьковской области.

См. также 
 Лиман (значения)